Brøndby IF sæson 2018-19 var Brøndby IF's 38. sæson i træk i den bedste danske fodboldrække, den 29. i træk i Superligaen, og den 53. som fodboldklub. Udover Superligaen, deltog klubben i DBU Pokalen og UEFA Europa League. Det var den tredje sæson med cheftræner Alexander Zorniger, der dog blevet fyret godt halvvejs. Han blev erstattet af Martin Retov. Klubben var forsvarende pokalmestre, efter en 3-1-sejr over Silkeborg IF.

Klubbens sæson startede officielt op med første træning den 13. juni 2018.

Klubben spillede på hjemmebane i et sæt bestående af en gul trøje med blå skrift, blå shorts og gule strømper. I Europa League spillede klubben i et helt gult sæt. Alle sæt var lavet af Hummel. I kampen mod AGF på hjemmebane den 9. november 2018, spillede klubben i en specieltrøje, for at hylde John Faxe Jensen. 

I modsætning til forrige sæson, hentede klubben intet metal i denne sæson. Klubben kom dog i mesterskabsslutspillet, men sluttede på 4. pladsen i Superligaen. I DBU Pokalen nåede klubben sin tredje finale på tre år, men tabte efter straffesparkskonkurrence til FC Midtjylland. Klubben kvalificerede sig til Europa League gennem sejr over Randers FC i Europa League-playoff.

Klub

Førsteholdets trænerstab

Klubadministration

Ændringer 
Brøndby IF og Troels Bech meddelte 3. september, at han stoppede som sportsdirektør efter 31. december 2018. Han ville dog fortsætte i rollen indtil denne dato, og dermed også være med til at finde sin afløse.

31. oktober 2018 meddelte klubben at de havde ansat den tidligere spiller i klubben, Ebbe Sand, som ny sportsdirektør per 1. januar 2019. Også målmandstræneren Sten Christensen stoppede i klubben per 1. januar 2019, da han ikke længere kunne klare at være målmandstræner i Brøndby IF og agerer rådgiver for sin søn, Andreas Christensen. Yderligere havde klubbens anden målmandstræner, Lars Høgh, orlov, da han var ramt af kræft i bugspytkirtlen. På årets sidste dag meddelte klubben at Claus Fallentin var blevet ansat som ny målmandstræner.

I starten af 2019 overgik John Møller fra rollen som chefspejder til Head of Recruitment, og fik dermed ansvar for de indledende forhandlinger med spillere og agenter.

18. februar meddelte klubben at den havde opsagt samarbejdet med Alexander Zorniger, hvilket skete efter et 2-1-nederlag til Esbjerg fB dagen før. Dagen efter annoncerede klubben at Martin Retov ville overtage styringen af holdet frem til afslutningen af sæsonen. Matthias Jaissle ville samtidig forblive i rollen som assistenttræner.

Den 23. april 2019 meddelte klubben at den havde indgået et samarbejde med den tidligere ungdomstræner i klubben Mads Davidsen, om konsulentrådgivning i forbindelse med den strategiske udvikling af den sportslige organisation.

Økonomi 
Brøndby IF meddelte i september 2018 at de havde lånt 18 millioner Dkk af storsponsoren Jan Bech Andersen, for at dække over udgifter, som man fik indtægterne til senere. I december 2018 annoncerede klubben en kapitaludvidelse, med håb om at skaffe 15,6 millioner kroner ekstra, til dækning af udgifter i forbindelse med en etablering af en fanzone, en familie-lounge og andre sportslige investeringer. 7. februar annoncerede klubben, at kapitaludvidelsen sigtede efter at rejse 100.000.000 Dkr, der skulle bruges på investeringer i Brøndby Stadion, hvor Sydsiden stod til renovering, og Brøndby Masterclass.

Den 6. marts 2019 offentliggjorde Brøndby IF at klubben kunne præsentere et overskud for 2018 på 10,4 millioner kroner ét år før man forventede at have økonomisk ligevægt, Hvilket blandt andet skyldtes højere sponsorindtægter, flere solgte sæsonkort og rekord i salg af merchandise. Samtidig blev det nævnt at der var blevet investeret over 170 millioner kroner på forbedringer for sponsorere, samarbejdspartnere og fans. Hertil blev det nævnt at Masterclass blev prioriteret højere, hvorfor budgettet hertil blev øget med 50 % frem mod 2022 i forhold til hvad der oprindeligt var budgetteret med.  Det annoncerede overskud var det første i klubben siden 2006.

I maj 2019 annoncerede klubben, at man nedjusterede forventninger til det økonomiske år 2019, til et minus på mellem 40 og 50 millioner kroner. Samtidig flyttede man den planlagte aktieemission til i andet halvår af 2019.

Sponsorer 
Brøndby IF startede sæsonen med Arbejdernes Landsbank som hovedsponsor på brystet, og NTG i nakken. 30. november blev det kendt at klubben og den tidligere sponsor i klubben, Jesper Nielsen havde indgået et forlig, sådan at et tocifret millionbeløb ville blive udbetalt til klubben, såfremt Nielsen vandt sin voldgiftssag mod Pandora. Klubben annoncerede 6. marts, at den havde haft en stigning i sponsorindtægter på 26 % fra 2017, til i 2018 at være på 63,9 millioner kroner.

Tilskuere 
Brøndby IF meddelte 12. juni, at de havde solgte 8.000 helårssæsonkort, hvilket de aldrig før havde gjort, og den 3. juli var der solgt yderligere 1.000, så det samlede antal var på 9.000. 14. juli blev det rapporteret at 9.500 havde købt et sæsonkort til Brøndby Stadion. 16. juli nåede klubben op på 10.000 sæsonkort. Den 24. juli, kl 20.44 nåede klubben de 11.000 sæsonkort. Om eftermiddagen, den 2. august 2018, passerede klubben 11.365 solgte sæsonkort - eller hvad der svarede til 0,1964 % af den danske befolkning, hvilket var symbolsk i forhold til klubbens oprettelsesår.

Spillere

Førstehold

Transferer

Ind

Ud

Hæder

Månedens Brøndby-spiller 
Månedens Brøndbyspiller er en kåring hvor klubbens fans bestemmer hvem der har været klubbens bedste spiller i den forgangne måned. Fansene kan stemme på tre spillere som klubben har udvalgt. Afstemningen starter efter sidste kamp i den pågældende måned, og foregår via Facebook.

Årets Brøndby-spiller

Turneringer

Samlet

Superligaen

Resultatoverblik

Resultater efter hver runder

Grundspil

Grundspilskampe 
Brøndby IF's kampe i grundspillet i sæsonen 2018-19.

Mesterskabsspillet

Mesterskabsspilskamp 
Brøndby IF's kampe i Mesterskabsspillet i sæsonen 2018-19.

Europa League Playoff

DBU Pokalen

UEFA Europa League 

Brøndby IF træder ind i Europa Leagues tredje kvalifikationsrunde, grundet Atlético Madrids sejr i turneringen sæsonen inden. Da klubbens europæiske koefficient var på 5,190, trådte klubben ind som et af de useedede hold.

Tredje kvalifikationsrunde

Playoff

Træningskampe 
I optakten til sæsonen 2018-19 tog Brøndby IF på træningslejr til Østrig, hvor de også skulle spille to kampe - mod henholdvis Shakhtar Donetsk fra Ukraine og CSKA Sofia fra Bulgarien.

Kampe

Sommer

Vinter 
Den 3. januar 2019 annoncerede Brøndby IF at deres træningslejr i vinterpausen var i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater fra 20.-29. januar.  Valget af lokation for træningslejr blev mødt med negative reaktioner fra fansene, hvilket fik Brøndby Supporters Trust til at søge begrundelse for valget hos klubbens ledelse.

Statistik

Antal kampe

Topscorer

Assist

Rent Bur

Kort

Noter

Referencer 

Brøndby IF sæsoner
Danske fodboldklubbers sæson 2018-19